Iguanidae é uma família de répteis escamados pertencentes à subordem Sauria.

Classificação (segundo Frost et al.)

Género Amblyrhynchus
Género Brachylophus
Género Conolophus
Género Ctenosaura
Género Cyclura
Género Dipsosaurus
Género Iguana
Género Sauromalus
Género Armandisaurus (extinto)
Género Lapitiguana (extinto)
Género Pumila (extinto)